Seehausen (Altmark) – città tedesca
 Seehausen am Staffelsee – comune tedesco
 Seehausen – frazione della città tedesca di Brema
 Seehausen – frazione della città tedesca di Wanzleben-Börde
 Seehausen – frazione del comune tedesco di Niedergörsdorf
 Seehausen – frazione del comune tedesco di Oberuckersee
 Seehausen – quartiere della città tedesca di Lipsia